Le tournoi de tennis Nordic Light est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2006, classée en catégorie Tier IV, se dispute à Stockholm du 8 au .

Zheng Jie remporte le simple dames. En finale, elle bat Anastasia Myskina, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Eva Birnerová et Jarmila Gajdošová.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis Nordic Light
 Saison 2006 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2006
Nordic Light
Sport en Suède en 2006
Compétition de tennis en Suède
Tennis en août 2006